Плей-оф Кубка Стенлі 2007 — стартував після регулярного чемпіонату 11 квітня та фінішував 6 червня 2007.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
Баффало Сейбрс, чемпіон Північно-Східного дивізіону, Східної конференції, Кубок Президента – 113 очок (53 перемоги)
Нью-Джерсі Девілс, чемпіон Атлантичного дивізіону – 107 очок
Атланта Трешерс, чемпіон Південно-Східного дивізіону – 97 очок
Оттава Сенаторс – 105 очок (48 перемог)
Піттсбург Пінгвінс – 105 очок (47 перемог)
Нью-Йорк Рейнджерс – 94 очка
Тампа-Бей Лайтнінг – 93 очка
Нью-Йорк Айлендерс – 92 очка

Західна конференція 
Детройт Ред-Вінгс, чемпіон Центрального дивізіону, Західної конференції – 113 очок (50 перемог)
Анагайм Дакс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 110 очок
Ванкувер Канакс, чемпіон Північно-Західного дивізіону – 105 очок
Нашвілл Предаторс – 110 очок
Сан-Хосе Шаркс – 107 очок (51 перемога)
Даллас Старс – 107 очок (50 перемог)
Міннесота Вайлд – 104 очка
Калгарі Флеймс – 96 очок

Плей-оф 
{{NHLBracket
| RD1=Чвертьфінали конференції
| RD2=Півфінали конференції
| RD3=Фінали конференції

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=Баффало Сейбрс
| RD1-score01=4| RD1-seed02=8
| RD1-team02=Нью-Йорк Айлендерс
| RD1-score02=1
| RD1-seed03=2| RD1-team03=Нью-Джерсі Девілс| RD1-score03=4| RD1-seed04=7
| RD1-team04=Тампа-Бей Лайтнінг
| RD1-score04=2
| RD1-seed05=3
| RD1-team05=Атланта Трешерс
| RD1-score05=0
| RD1-seed06=6| RD1-team06=Нью-Йорк Рейнджерс
| RD1-score06=4
| RD1-seed07=4
| RD1-team07=Оттава Сенаторс
| RD1-score07=4| RD1-seed08=5
| RD1-team08=Піттсбург Пінгвінс
| RD1-score08=1
| RD1-seed09=1| RD1-team09=Детройт Ред-Вінгс| RD1-score09=4| RD1-seed10=8
| RD1-team10=Калгарі Флеймс
| RD1-score10=2
| RD1-seed11=2| RD1-team11=Анагайм Дакс| RD1-score11=4| RD1-seed12=7
| RD1-team12=Міннесота Вайлд
| RD1-score12=1
| RD1-seed13=3| RD1-team13=Ванкувер Канакс| RD1-score13=4| RD1-seed14=6
| RD1-team14=Даллас Старс
| RD1-score14=3
| RD1-seed15=4
| RD1-team15=Нешвілл Предаторс
| RD1-score15=1
| RD1-seed16=5| RD1-team16=Сан-Хосе Шаркс| RD1-score16=4| RD2-seed01=1| RD2-team01=Баффало Сейбрс| RD2-score01=4| RD2-seed02=6
| RD2-team02=Нью-Йорк Рейнджерс
| RD2-score02=2
| RD2-seed03=2
| RD2-team03=Нью-Джерсі Девілс
| RD2-score03=1
| RD2-seed04=4| RD2-team04=Оттава Сенаторс| RD2-score04=4| RD2-seed05=1| RD2-team05=Детройт Ред-Вінгс| RD2-score05=4| RD2-seed06=5
| RD2-team06=Сан-Хосе Шаркс
| RD2-score06=2
| RD2-seed07=2| RD2-team07=Анагайм Дакс| RD2-score07=4| RD2-seed08=3
| RD2-team08=Ванкувер Канакс
| RD2-score08=1
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=Баффало Сейбрс
| RD3-score01=1
| RD3-seed02=4| RD3-team02=Оттава Сенаторс| RD3-score02=4| RD3-seed03=1
| RD3-team03=Детройт Ред-Вінгс
| RD3-score03=2
| RD3-seed04=2| RD3-team04=Анагайм Дакс| RD3-score04=4| RD4-seed01=E4
| RD4-team01=Оттава Сенаторс
| RD4-score01=1
| RD4-seed02=W2| RD4-team02=Анагайм Дакс| RD4-score02=4}}

 Чвертьфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція 

 Півфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція 

 Фінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція 

 Фінал Кубка Стенлі Анагайм Дакс''' виграв серію 4:1 та здобув Кубок Стенлі.

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 2006—2007